.

Varianti
Maschili: Odran, Oran, Orrin
Femminili: Odharnait, Ornat, Orna

Origine e diffusione
Si basa sul termine irlandese odhra, "verde pallido", "giallognolo", combinato con un suffisso diminutivo (come in Blaine), e significa quindi "piccolo [uomo/individuo] verde pallido". Era il nome di un santo che viaggiò assieme san Columba in Scozia, il cui nome viene talvolta italianizzato in "Otterano".

Va notato che una delle sue forme femminili anglicizzate, Orna, è condivisa anche dal nome ebraico Oren.

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare il 27 ottobre in memoria di sant'Odran di Iona (chiamato anche Odhran, Otteran, Otterano e Oran), compagno di san Columba. Un altro santo con questo nome, discepolo di san Patrizio e martire, è ricordato il 19 febbraio.

Persone

Varianti

Odran di Iona, monaco e santo irlandese
Orrin Hatch, politico e avvocato statunitense
Oran Thaddeus Page, vero nome di Hot Lips Page, trombettista e cantante statunitense
Orrin Upshaw, tiratore di fune statunitense

Il nome nelle arti
Orrin è un personaggio del Ciclo dell'Eredità scritto da Christopher Paolini.

Note

Prenomi di origine celtica